Mathias Erbstollen steht für folgende stillgelegte Kohlenzechen in Bochum:

 St. Mathias Erbstollen (ab 1773)
 Zeche Mathias Erbstollen 1,3 & Maria (1945 bis 1954)